

Quem foi Antônio de Souza Mendes 
Em 1854 exerceu suas funções nos termos de Oeiras e Valença, também no Piauí. Em 1857, foi nomeado juiz de direito da comarca de São Gonçalo, sendo removido, ainda no mesmo ano para Teresina e, em 1866, para Viana, no Maranhão.

Em 1873 foi nomeado desembargador da relação de Cuiabá, e no ano seguinte foi transferido para a relação de Belém, de onde seguiu para a de Fortaleza, em 1875. Na relação de Fortaleza, exerceu o cargo de procurador da coroa, soberania e fazenda nacional, em julho de 1880. Foi, ainda, primeiro vice-presidente da província cearense em 1885, onde exerceu sua liderança em projetos nacionais.

Nomeado ministro do Supremo Tribunal de Justiça do Império, na vaga proveniente da aposentadoria de Luís Gonzaga de Brito Guerra, barão de Açu, tomou posse em novembro 1888. Com a proclamação da República, seguiu para o Supremo Tribunal Federal (STF), corte constitucional criada em outubro de 1890, segundo o modelo da Suprema Corte norte-americana.

Foi dos ministros do antigo Supremo Tribunal de Justiça do Império que seguiram para o STF e após a instalação definitiva do tribunal, em fevereiro de 1891. Permaneceu, contudo, pouco tempo na corte, sendo aposentado em maio de 1892, no contexto da reforma feita durante o governo Floriano Peixoto com o objetivo afastar os magistrados provenientes do antigo tribunal da monarquia.

Nascimento 
Antônio de Sousa Mendes nasceu na província do Piauí em 1823, filho de Francisco Antônio Mendes e de Maria do Rosário de Sousa Martins.

Formação 
Graduou-se em direito pela Faculdade de Olinda em 1848 e, no ano seguinte, foi nomeado juiz municipal e de órfãos dos termos reunidos de Campo Maior e Barros, em sua província natal, iniciando assim a carreira na magistratura.